David Cox ist der Name folgender Personen:

* David Cox (Maler) (1783–1859), englischer Maler
 David Cox (Komponist) (1916–1997), englischer Komponist und Musikproduzent 
 David Cox (Statistiker) (1924–2022), englischer Statistiker
 David Cox (Politiker), australischer Politiker 
 David Cox (Turner), britischer Turner 
 David A. Cox (* 1948), US-amerikanischer Mathematiker und Hochschullehrer